Gräb bzw. Graeb ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Graeb (1816–1884), deutscher Maler
 Elisabeth Gräb-Schmidt (* 1956), deutsche evangelische Theologin
 Wilhelm Gräb (1948–2023), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Gräbe
 Graebe
 Grebe